Зееберг — фамилия и топоним.

Известные носители:
 Зееберг, Ксения (род.1972) — немецкая актриса кино и телевидения.
 Зееберг, Оскар Теодор Альфред (1863—1915) — богослов.
 Зееберг, Рейнгольд (1859—1935) — богослов.
 Зееберг, Фридрих Георгиевич — астроном и магнитолог.

Топоним:
 Зеберг — коммуна в Швейцарии.